Чемпионат Приморского края по футболу — ежегодный футбольный турнир любительских команд Приморья, проводящийся в рамках четвёртого дивизиона России по футболу. Чемпионат был впервые сыгран в 1945 году.

Структура проведения чемпионата 
Чемпионат края состоит из 2-х лиг: Первой и Второй. Команда, занявшая первое место в Первой лиге, считается чемпионом края и играет в дальневосточной зоне Третьего дивизиона.

Количество участвующих команд, как и во многих региональных чемпионатах, непостоянно. Меняется также и формат первенства: например, до 2011 года Вторая лига делилась зонально, а лучшие команды зон выявляли победителя по системе плей-офф. В сезоне 2011 этой же лиги чемпионы и вице-чемпионы двух зон — «Север» и «Юг» определяли лучшего в формате лиги из 4-х команд. Нынешний формат сформировался лишь в 2012 году. В 2013 году в этой лиге участвовало 8 клубов. Лучшие команды Второй лиги имеют право заявиться в Первую на следующий сезон. В сезоне 2019 года в лиге играли 4 команды.

Чемпионы и призёры края 
Ниже представлена таблица чемпионов и призёров Приморского края, начиная с 1945 года. В 1964, 1965, 1967 и 1973 годах было проведено по 2 розыгрыша чемпионата за календарный год.

См. также 
 Кубок Приморского края по футболу

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Приморья-2013 на 2liga.ru
 Футбол Дальнего Востока
 Чемпионат Приморского Края 2014. goalstream.org.
 Федерация футбола Приморского края

Футбол в Приморском крае
Региональные футбольные турниры России
Появились в 1945 году в России
1940-е годы в Приморском крае
Спортивные соревнования в Приморском крае